VNX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Vilankulo (Mozambico)